Jeroni Granell i Barrera (Barcelona, segle XIX), mestre d'obres.
 Jeroni Granell i Mundet (Barcelona 1834 — 1889), mestre d'obres, fill de l'anterior.
 Jeroni Ferran Granell i Manresa (Barcelona 1867 — 1931), arquitecte modernista fill de Jeroni Granell i Mundet.
 Jeroni Granell i Bartomeu (Barcelona, 1892 - 1973), arquitecte, fill de l'anterior.